Zespół desantowy - zespół składający się z okrętów desantowych i transportowców oraz sił zabezpieczenia i ochrony, formowany w celu przewiezienia wojsk i sprzętu bojowego na wybrzeże przeciwnika.

Marynarka wojenna